Mason é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Mason (Illinois)
Condado de Mason (Kentucky)
Condado de Mason (Michigan)
Condado de Mason (Texas)
Condado de Mason (Virgínia Ocidental)
Condado de Mason (Washington)

Desambiguações de topônimos